Rigoletto – opera di Giuseppe Verdi
 Rigoletto – film del 1910 di Gerolamo Lo Savio
 Rigoletto – film del 1918 di Jacob Fleck e Luise Fleck
 Rigoletto – film del 1946 di Carmine Gallone
 Rigoletto e la sua tragedia – film del 1956 di Flavio Calzavara
 Rigoletto – film del 1987 di Jean-Pierre Ponnelle
 Rigoletto – film del 1993 di Leo D. Paur
 Rigoletto – film TV del 2004 di Pietro D'Agostino
 Rigoletto a Mantova – film TV del 2010 di Marco Bellocchio
 Rigoletto – episodio del film Aria del 1987, diretto da Julien Temple